Суперкубок Ірландії з футболу 2001 — 4-й розіграш турніру. Переможцем став Шелбурн.

Учасники
 Чемпіонат Ірландії:
 Чемпіон: Богеміан (учасник Ліги чемпіонів УЄФА 2001—2002)
 Срібний призер: Шелбурн (учасник Кубка УЄФА 2001—2002)
 Бронзовий призер: Корк Сіті (учасник Кубка Інтертото 2001)
 8-е місце: Лонгфорд Таун (учасник Кубка УЄФА 2001—2002)

Турнірна таблиця

Результати

2001
Ірландія
2001 в ірландському спорті